Shine a Light (Bryan Adams)
 Shine a Light (film), een documentairefilm over The Rolling Stones
 Shine a Light (Rolling Stones-album), een album van The Rolling Stones dat werd gemaakt voor de gelijknamige documentairefilm
 Shine a Light (McFly), een single van McFly